psota – coś zrobione dla żartu lub zabawy

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Psota – część wsi Sinogóra w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Lubowidz
 Psota – osada w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Lutocin

Przypisy